Sezon 2010/2011 był 73. sezonem Mistrzostw Cypru w piłce nożnej i czwartym rozgrywanym pod nazwą „Protathlima A’ Kategorias”. Liga podczas rozgrywek skupiała 14 zespołów, które składały się z dwóch części. Najpierw drużyny rozgrywały ze sobą po dwa mecze tradycyjnym systemem mecz i rewanż z drużną przeciwną na boisku rywala. Następnie dwie najsłabsze drużyny spadały z ligi, a pozostałych dwanaście zostało podzielone na trzy 4-zespołowe grupy i znów systemem mecz i rewanż walczyły o następujące pozycje:
 w grupie A o miejsca 1-4 (dodatkowo za zdobycie mistrzostwa kraju zespół zyskiwał prawo gry w Lidze Mistrzów UEFA (2011/2012.
 w grupie B o miejsca 5-8
 w grupie C o miejsca 9-12 (ostatnia drużyna w tej grupie spadała z ligi)

Tytułu broniła drużyna , ale ostatecznie nowym mistrzem Cypru została drużnya . Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Miljan Mrdaković z , który zdobył 21 bramek.

Drużyny

Pierwsza runda

Tabela

Wyniki

Druga runda

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela 

||rowspan=4 style="background-color:white;"|

Wyniki

Grupa C

Tabela 

||rowspan=3 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

 RSSSF

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 na Cyprze
2011 na Cyprze